Aberdeen Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aberdeen Junction (Idaho)
 Aberdeen Junction (Mississippi)
 Aberdeen Junction (Washington)